Фучик — чешская фамилия.

Известные носители:

 Фучик, Юлиус (1903—1943) — чехословацкий журналист, литературный и театральный критик, публицист, активист чехословацкой компартии.
 Фучик, Юлиус (композитор) (1872―1916) ― австро-венгерский композитор, дирижёр и музыкант чешского происхождения.

См. также 
 Улица Фучика
 Улица Юлиуса Фучика